

Кшенцин — гміна в Хощенському повіті Західнопоморського воєводства
 Кшенцин — село в гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Кшенцин — село в гміні Кшенцин Хощенського повіту Західнопоморського воєводства